Гутон () — гора на границе Азербайджанской Республики (Балакенский и Загатальский районы) и Российской Федерации (Республика Дагестан).  Южные склоны Гутона входят в территорию Закатальского заповедника.

География 
Гора расположена на гребне Главного Кавказского хребта. Высота — 3648 м. На склонах Гутона берут начало реки Самур и Катехчай. На горе имеются субальпийские и альпийские луга, вершина горы скалистая.

Примечания 

Горные вершины Азербайджана
Горные вершины Дагестана